Bigorna
Ou ainda:
Bigorna (osso)
Bigorna (Ilhotas dos Apóstolos)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos